Mount Olympus kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Olympus, Antarktis,

Australien 

 Mount Olympus (berg i Australien, Tasmanien), Central Highlands,

Cypern 

 Olympos, Cypern, Eparchía Lemesoú,

Grekland 

 Olympos, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías,

USA 

 Mount Olympus (berg i USA, Kentucky), Bath County, 
 Mount Olympus (berg i USA, Kalifornien, San Diego County), 
 Mount Olympus (berg i USA, Kalifornien, San Francisco County), 
 Mount Olympus (berg i USA, Colorado), Larimer County, 
 Mount Olympus, Utah, ort, Salt Lake County, 
 Mount Olympus (berg i USA, Utah), Salt Lake County, 
 Mount Olympus (berg i USA, Washington), Jefferson County, 
 Mount Olympus (berg i USA, Hawaii), Honolulu County, 
 Mount Olympus (berg i USA, New York), Rensselaer County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar